Стефанова може да се отнася за:
 Антоанета Стефанова (р. 1979), българска шахматистка
 Елена Стефанова (1916-2010), българска актриса
 Йорданка Стефанова (р. 1955), българска актриса
 Лена Стефанова (1913-1992), македонска художничка
 Лилия Стефанова (р. 1990), българска певица
 Лиляна Стефанова (р. 1929), българска писателка
 Мара Стефанова (1891-1959), българска химичка
 Мария Стефанова (р. 1939), българска актриса
 Минка Стефанова (р. 1919), български политик
 Невена Стефанова (1923-2012), българска писателка
 Николета Стефанова (р. 1984), италианска състезателка по тенис на маса
 Румяна Стефанова (1949-1978), българска гимнастичка